Liste der Baudenkmale in Wustrow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Wustrow (Fischland), Gemeinde Wustrow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte), Gemeinde Wustrow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern